Nimrod má více významů:

 Nimrod (Bible) – biblická postava – král a lovec
 nimrod – přeneseně lovec či myslivec
 Hawker Siddeley Nimrod – britský letoun
 Nimrod (Izrael) – izraelská vesnice na Golanských výšinách
 Nimrod (jméno) – izraelské mužské jméno
 Nimrod (pevnost) – pevnost na Golanských výšinách
 Tel Nimrod – pahorek v severním Izraeli
 Nimrod (album) – páté album skupiny Green Day
 Nimrod (střela) – izraelská protitanková řízená střela
 Nimrod (skladba) – skladba anglického hudebního skladatele Edwarda Elgara

Externí odkazy